Plusieurs basiliques ont été nommées basilique Saint-Jacques en référence à saint Jacques :
 la basilique Saint-Jacques de Levoča en Slovaquie ;
 la basilique Saint-Jacques d’Olsztyn en Pologne ;
 la basilique Saint-Jacques de Straubing en Allemagne.

Autres édifices 
 L’église Saint-Jacques de Bellagio en Italie est souvent appelée « basilique Saint-Jacques ».
 L’église Saint-Jacques-le-Majeur de Bologne en Italie est souvent appelée « basilique Saint-Jacques-le-Majeur ».
 La basilique Saint-Jacques-des-Espagnols à Naples en Italie est dédiée au même saint, en tant qu’évangélisateur de l’Espagne.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 

~
Jacques